Глухой альвеолярный латеральный спирант — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. 

МФА передаёт этот звук символом ɬ, что эквивалентно K в X-SAMPA и s<lat> в системе Киршенбаума. 

Не следует путать [ɬ] с символом [ɫ], который означает другой звук — веляризованный альвеолярный латеральный аппроксимант.

Примеры

Примечания 

Фрикативные согласные
Альвеолярные согласные